Чемпионат мира по кроссу — наиболее важные международные соревнования по кроссу. Ежегодно проводятся с 1973 года по эгидой ИААФ. Начиная с 2011 года чемпионат проходит раз в два года. Предшественником был Кросс Наций (в 1903—1972).

Чемпионаты

См. также 
 Кросс Наций

Примечания